Лу́ций Кви́нкций Цинцинна́т (; V—IV века до н. э.) — римский политический деятель из патрицианского рода Квинкциев, военный трибун с консульской властью 386, 385 и 377 годов до н. э.

Биография 
Во время первого трибуната Луция Квинкция (386 год до н. э.) началась война с Антием, и пять трибунов заявили о своей готовности подчиниться шестому — Марку Фурию Камиллу. Последний, отправившись на войну, поручил Луцию Квинкцию набрать войско из граждан старших возрастов и уволенных по инвалидности для охраны Города. Позже Квинкций вместе с коллегой Луцием Горацием воевал с эквами.

О действиях Луция Квинкция во время второго трибуната, когда был избран диктатор Авл Корнелий Косс, источники не сообщают.

В 377 году до н. э. Луций Квинкций и его коллега Сервий Сульпиций Претекстат разбили латинов, напавших на Тускул.

Примечания 

Квинкции